Литорал-Сул — микрорегион в Бразилии:
 Литорал-Сул — в штате Параиба;
 Литорал-Сул — в штате Риу-Гранди-ду-Норти.